Sjödin ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy Sjödin (* 1977), schwedischer Wasserspringer
 Tomas Sjödin (* 1959), schwedischer Schriftsteller und Pastor
 Tommy Sjödin (* 1965), schwedischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär